

Astronomia 
 1665 Gaby – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Gaby – film del 1956 diretto da Curtis Bernhardt
 Gaby - Una storia vera (Gaby – A True Story) – film del 1987 diretto da Luis Mandoki

Geografia 
 Gaby – comune della Valle d'Aosta (Italia)